Luci Lusci, centurió romà
 Lavini Lusci poeta còmic romà rival de Terenci.